У́лица Геро́ев Черно́быля () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от пересечения улицы Казацкая и проспекта Мира до пересечения улиц  77 Гвардейской дивизии и Волонтёров, районы Боевая, Яловщина.

Примыкают переулок Боевой, улицы Мстиславская, Юрия Мезенцева, Алексеева, Василия Будника. 

В восточном направлении улицу Героев Чернобыля продлевает улица 77 Гвардейской дивизии, в западном — Казацкая улица. 

По названию улицы именуется остановка общественного транспорта, расположенная на проспекте Мира.

История 
В 1980-е годы улица Боевая стала участком нового троллейбусного маршрута № 10, который связал крайние северный и восточный районы ЗАЗ и Бобровицу.

По инициативе областной общественной организации «Союз Чернобыль Украины», 25 апреля 2007 года улица Боевая переименована на улица Героев Чернобыля, согласно Решению Черниговского городского совета 16 сессии 5 созыва. Улица получила современное название в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

19 декабря 2016 года улица стала участком нового троллейбусного маршрута № 11, который связал крайние западный и восточный районы Масаны и Бобровицу.

В 2019 году проведён капитальный ремонт дорожного полотна и коммуникаций под ним, расширена проезжая часть. На время работ были изменены маршруты общественного транспорта.

Застройка 
Улица пролегает в восточном направлении с небольшим уклоном на север — параллельно улицам Полины Осипенко и Партизанской — к реке Стрижень. 

В начале улицы чётная сторона занята многоэтажной (один 5-этажный и один 9-этажный дом) и малоэтажной (два 2-этажных дома) жилой застройкой, нечётная сторона — многоэтажной жилой застройкой (два 9-этажных дома и два 10-этажных дома). Далее идёт усадебная застройка. 

Учреждений нет.

На торце дома № 3 в 2009 году установлена мемориальная доска «Героям Чернобыля, которые ценой собственной жизни спасли человечество от ядерной катастрофы 20 века».

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова